Adelaide har flere betydninger:
 Adelheid – et dansk pigenavn.
 Adelaide – en australsk by.
 Adelaide, Canada – en canadisk halvø.